Goon steht für:
 eine alternative Bezeichnung für einen Enforcer im Eishockey
 den Titel der US-amerikanischen Filmkomödie Goon – Kein Film für Pussies aus dem Jahr 2011

Siehe auch:
 Goon Show, britische Radio-Comedy-Show der BBC (1951–1960)